Antecedente – in linguistica, la prima metà di un periodo ipotetico
 Antecedente – in matematica, il primo e il terzo termine in una proporzione
 Antecedente – in psicologia, stimolo che induce un organismo a eseguire un comportamento appreso
 Antecedente – album di Rubén Blades del 1988

Altri progetti